Eine Sturmhaube bezeichnet:

 eine Kopfmaske aus Stoff, siehe Sturmhaube (Mütze)
 einen Helmtypus des 16. und 17. Jahrhunderts, siehe Sturmhaube (Helm)
 in der Zoologie eine Gattung der Kammkiemer, siehe Sturmhaube (Fisch)

Berge:
 Kleine Sturmhaube
 Große Sturmhaube (Riesengebirge)